Tramvaj CMg, dodaná pro místní dráhu Vídeň – Bratislava, může být:
 Tramvaje CMg série 1600–1609 – vozy vyrobené v roce 1913 ve vagónce Studénka
 Tramvaje CMg série 1610–1613 – vozy vyrobené v roce 1913 ve vagónce Ganz v Budapešti